Dewey County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Dewey County (Oklahoma)
 Dewey County (South Dakota)